Archidiecezja katowicka – rzymskokatolicka archidiecezja
 Diecezja katowicka – diecezja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP